Княжуха — название населённых пунктов:

Россия 
 Княжуха — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Княжуха — село в Сурском районе Ульяновской области.